Die Kielflosse ist
 bei einem Schiff ein Kiel (Schiffbau)#Flossenkiel;
 bei einem Flugzeug eine bestimmte Seitenleitwerksform (siehe Kielflosse (Luftfahrt)).